Olší kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Olší (okres Brno-venkov)
 Olší (okres Jihlava)